La rivalité entre les Owls et les Longhorns est une rivalité entre les équipes de football américain universitaire de deux universités texanes, les Owls de Rice de l'université Rice de Houston et les Longhorns du Texas de l'université du Texas à Austin.

Engagée en 1918, à 2017, les Longhorns du Texas mènent la série avec ,  et un nul.

Une mention à cette rivalité est faite dans le discours We choose to go to the Moon du président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy prononcé le  à l'université Rice et dans lequel il promet de voir un Américain poser le pied sur la Lune avant la fin des années 1960.

Rivalité dans le football américain
Longhorns du Texas
Owls de Rice